Гешвенд — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гешвенд, Александр Романович (1833—1905) — русский архитектор.
 Гешвенд, Фёдор Романович (1839—1890) — российский инженер шведского происхождения, архитектор, один из первых создателей технических проектов реактивных двигателей.